De Twente Cup is een Nederlands golftoernooi dat sinds 1929 jaarlijks op de Twentsche Golfclub wordt gespeeld.

In 2012 zouden de beste twee spelers een wildcard krijgen voor het KLM Open, dat een week later op de Hilversumsche Golf Club werd gespeeld.
Het toernooi werd gewonnen door Richard Kind met een score van 135. Hij won in juni 2012 de PGA Trophy en had daardoor al een wildcard voor het KLM Open. Nummer 2 was Robin Swane, die dus zijn wildcard kreeg. Op de derde plaats waren drie spelers geëindigd, en voor hen was slechts 1 wildcard beschikbaar. Jurrian van der Vaart ging die week naar de Russian Challenge Cup, dus alleen Floris de Haas en Sven Maurits hadden belangstelling. Daan Slooter stelde een extra wildcard ter beschikking.

Amateur Vince Bredt, lid van de Twentsche, deed mee. Op zijn naam staat het amateurs-baanrecord van 69. Het professionals-baanrecord van 66 staat op naam van Joost Steenkamer.

Top-5

Golf in 2012
PGA Holland Tour
Twente Cup